Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1978.

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 16. bis 22. Mai 1978, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 32. Jahrgang, Heft 11 (1. Juni-Ausgabe 1978)

Weblinks 
 Ergebnisse auf den Seiten der ITF

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1978